Djupedalen kan syfta på:

Antarktis 

 Djupedalen (dal i Antarktis),

Norge 

 Djupedalen (dal i Norge, Buskerud fylke, Hole),

Sverige 
 Djupedalen, Vänersborgs kommun – tidigare småort i Vänersborgs kommun, nu del av Katrinedal i Vänersborg